Cervantes kan syfta på:
 Miguel Cervantes (1547–1616), en spansk författare och Spaniens nationalskald

Geografi

Antarktis 

 Cervantes (udde),

Argentina 

 Cervantes (ort i Argentina), Río Negro,

Australien 

 Cervantes, Western Australia, ort, Dandaragan Shire,

Spanien 

 Cervantes (kommun i Spanien), Galicien, Provincia de Lugo, 
 San Román (ort i Spanien), Galicien, Provincia de Lugo,